Das Mixed (auch gemischtes Doppel genannt) im Badminton wurde bei Olympia 2008 mit 16 Paarungen in einem Spielplan für 16 gespielt. Olympiasieger 2008 wurden Lee Hyo-jung und Lee Yong-dae aus Südkorea. Im Spiel um die Bronzemedaille, welches aus den im Halbfinale unterlegenen Paarungen gebildet wurde, unterlag die an Position 3 gesetzte indonesische Paarung Flandy Limpele und Vita Marissa nach 73 Minuten der chinesischen Paarung He Hanbin und Yu Yang in 3 Sätzen mit 21:19, 17:21 und 21:23. Die Chinesen waren an Position 4 gesetzt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/BDM/

Mixed